Tanndorf bezeichnet
Tanndorf (Wüstung), eine Wüstung in der Stadt Königsee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
Tanndorf (Colditz), einen Ortsteil der Stadt Colditz im Landkreis Leipzig, Sachsen
Jedlová v Orlických horách (Tanndorf), Ortsteil von Deštné v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
Siehe auch:
 Thanndorf
 Tannendorf